Pooling bezeichnet:

 Cash-Pooling, Liquiditätsbündelung innerhalb von Konzernen
 Manpower-Pooling, Konzentration von Arbeitskräften an einem Ort
 Reliable Server Pooling (RSerPool), Protokollrahmenwerk zur Verwaltung von Server-Pools
 Flottenverbrauch-Pooling von Kraftfahrzeugherstellern zur Einhaltung von Emissionsgrenzen

Siehe auch:
 Pool